Евангелическо-лютеранская церковь Кении (, ) — протестантская деноминация в Кении и восточной Уганде, лютеранская по вероучению и практике.

История 
Образована в 1959 году слиянием пяти религиозных объединений, созданных миссионерским группами из пяти стран, в числе которых были Верные Библии друзья, которые в 1948 году приступили к работе в данном регионе.

ЕЛЦК была зарегистрирована властями в 1963 году, а в 1978 году было утверждено современное название. В 1996 году Церковь возглавил епископ — Френсис Ньямваро Ондери (Francis Nyamwaro Onderi). С 2002 года управляется Уолтером Обаре.

Современное состояние 
Церковь делится на четыре диоцеза, каждый из которых возглавляется своим епископом. 

Главное учебное заведение — Matongo Lutheran Theological College .

ЕЛЦК является членом Национального совета церквей Кении, Лютеранского сообщества Центральной и Восточной Африки, Всемирной Лютеранской Федерации, Международного лютеранского совета, имеет общение кафедры и алтаря с Лютеранской Церковью — Синодом Миссури.

Примечания

См. также 
 Протестантизм в Кении
 Христианство в Кении

Ссылки 
 Evangelical Lutheran Church in Kenya

Лютеранские церкви (сообщества)
Протестантизм в Кении
Христианство в Уганде